Karl 8. (også Charles og Carl) kan henvise til flere regenter med dette navn:

 Karl Knutsson (Bonde) (1408/1409–1470), konge af Sverige som Karl 8. 1448–1457, 1464–1465 og 1467–1470
 Karl 8. (1470–1498), konge af Frankrig 1483–1498

Se også 
 Karl